Schnittler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schnittler (* 1936), deutscher Politiker (FDP)
 Thomas Schnittler (* 1995), österreichischer Fußballspieler